Minimax je pojem užívaný ve více významech:

 Minimax (hasicí přístroj) – značka vodního hasicího přístroje
 přeneseně hasicí přístroj obecně (apelativizovaný název)
 Minimax (algoritmus) – algoritmus z teorie her
 Minimax (televizní stanice) – televizní stanice pro děti
Mimimax (volební systém)